Awit – imię męskie pochodzenia łacińskiego, pochodzące od łacińskiego przymiotnika pospolitego avitus, który oznaczał „pochodzący od przodków, wrodzony, dziedziczny”. Istniało 8 świętych o tym imieniu. W Polsce Awit nadawany jest co najmniej od 1777 roku.

Żeński odpowiednik: Awita

Awit imieniny obchodzi 
 21 stycznia, jako wspomnienie Awita I, biskupa Clermont
 5 lutego, jako wspomnienie św. Awita z Vienne, 
 17 czerwca, jako wspomnienie św. Awita z Micy.

Znane osoby noszące imię Awit 
 Awitus (ok. 395 – wiosna 457) – dowódca wojsk rzymskich za czasów Petroniusza Maksymusa
 Awit z Bragi (zm. po 418) –  kapłan z Bragi, pisarz wczesnochrześcijański
 Awit Szubert (1837–1919) – polski malarz, portrecista, fotograf zawodowy, pionier fotografii Tatr

Zobacz też 
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
 Saint-Abit
 Saint-Avit – 7 miejscowości we Francji
 Saint-Avit-de-Soulège
 Saint-Avit-de-Tardes
 Saint-Avit-de-Vialard
 Saint-Avit-Frandat
 Saint-Avit-le-Pauvre
 Saint-Avit-les-Guespières
 Saint-Avit-Rivière
 Saint-Avit-Saint-Nazaire
 Saint-Avit-Sénieur

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie